Горохова́тка — название географических объектов на Украине.

Населённые пункты 
 Гороховатка — село в Кагарлыкском районе Киевской области.
 Гороховатка — село в Боровском районе Харьковской области.
 Гороховатка — ликвидированное село в Изюмском районе Харьковской области.

Реки 
 Гороховатка — река в Киевской области, приток Роси.
 Гороховатка — река в Харьковской области, впадает в Оскольское водохранилище.